

Osoby 
 Doug Nye – brytyjski dziennikarz motoryzacyjny
 James Warren Nye – amerykański gubernator
 Joseph Nye – amerykański politolog
 Robert Nye – brytyjski powieściopisarz
 (Robert) Carroll Nye – amerykański aktor

Miejsca 
 hrabstwo Nye
 Nye - miasto w Szwecji

Inne 
 (11377) Nye – planetoida z pasa głównego asteroid